A Vendée-i griffon basset egy igen ritka francia kopófajta.

Története 
A vendée-i basset griffonnak két mérete létezik, grand ("nagy") és petit ("kicsi")(a képen)
. Bundásabb változata a basset houndnak, de neki nincs komoly kifejezése és ráncos bőre, sokkal inkább könnyedebb felépítésű, bozontos és durva bundával. Az 1940-es években mindkét fajta tulajdonságait rögzítették Franciaországban.

Jellegzetessége 
Grand:
Érzelmes, de makacs.

Petit:
Éber és izgatott.

Háziállatnak való alkalmassága: Szereti a gyerekeket és más kutyákkal is jól kijön, de rengeteg testmozgásra van szüksége.

Külső megjelenése 
Nyújtott, kupola formájú koponya. Nagy és sötét szemek szőrzettel a szemhéjon. Hosszú fülek. Nagy hosszú, robusztus nyak. Mély mellkas. Színe általában fehér, narancs és fehér, trikolor. A grand lehet fekete és fehér, szürke, cseresznyeszínű és fehér.

Méret:

A grand:
 magassága: 38–42 cm.
 tömege: 18–20 kg.

A petit: 
magassága: 34–38 cm.
tömege: 14–18 kg.

Élettartam: kb. 12 év.

FCI VI. Kopók és rokon fajták
Francia kutyafajták